Жердий — фамилия. Известные носители:

 Жердий, Григорий Фёдорович (1903—1976) — бригадир полеводческой бригады, Герой Социалистического Труда (1948).
 Жердий, Евгений Николаевич (1918—1942) — командир звена 273-го истребительного авиационного полка. Герой Советского Союза (1942).